Matt Hughes o Matthew Hughes (1949) – scrittore britannico
 Matt Hughes (1973) – artista marziale statunitense
 Matt Hughes (1981) – canottiere olimpico statunitense
 Matt Hughes, meglio noto come Danny D (1987) – attore pornografico britannico

Pagine correlate 
Matthew Hughes